Elev (parochie)
 Elev (plaats)